Бай-Соот — топоним на территории Бай-Соотского сумона (муниципального образования «Сельское поселение Кундустугское»), в Каа-Хемском кожууне Республики Тыва:
 Бай-Соот — арбан (посёлок).
 Бай-Соот — река, приток р. Малый Енисей.
 Бай-Соот — озеро, искусственный водоём для ирригации.